Franz Schultz ist der Name folgender Personen:

* Franz Schultz (Heimatforscher) (1841–um 1925), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Genealoge
 Franz Schultz (Philologe) (1877–1950), deutscher Philologe und Hochschullehrer
 Franz Schultz (Fußballspieler) (Franz Schultz Ramírez, * 1991), chilenischer Fußballspieler 
 Franz Albert Schultz (1692–1763), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Joachim Schultz (Franz Joachim Schultz; * 1949), deutscher Romanist und Schriftsteller
 Franz Schulz